L'édition 2007 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulé du 22 au 28 octobre et a été remporté par le Français Sébastien Grosjean.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
 
 
  Site officiel du tournoi

ATP 2007
Lyon
Lyon
Tennis en octobre 2007